Amerikai Egyesült Államok
 Millersburg (Indiana)
 Millersburg (Iowa)
 Millersburg (Kentucky)
 Millersburg (Michigan)
 Millersburg (Missouri)
 Millersburg (Ohio)
 Millersburg (Pennsylvania)
 Millersburg (Oregon)